Дебългаризация е исторически процес на отродяване и асимилация на индивиди и общности от български произход в българското землище през XIX, XX и XXI век. 

Терминът навлиза в масова употреба на най-високо държавно ниво в България през 2021-2022 г., макар предходно да е употребяван най-вече по време на т.нар. борба за Македония.

Бележки 

Културна асимилация
Политика на Сърбия
Политика на Гърция
Политика на Румъния
Политика на Османската империя
Политика на Северна Македония